John Tate kan syfta på bland andra:

* John Tate (född 1925), amerikansk matematiker
 John Tate (1955–1998), amerikansk boxare